Koers (effecten), de prijs van een aandeel, obligatie of iets dergelijks
 Wisselkoers, de koers van valuta
 KOERS (museum), Museum van de wielersport in Roeselare
 Koers (richting), de richting waarin een vaartuig of vliegtuig zich beweegt
 Koersen, de verschillende richtingen ten opzichte van de wind 
 Koers (taal), een uitgestorven Baltische taal
 Nieuw-Koers, een vrijwel uitgestorven Baltische taal
 wedstrijd, een snelheidswedstrijd, in het bijzonder een paardenrace of wielerwedstrijd
 De Nieuwe Koers, een reformatorisch opinieblad, voorheen Koers

Personen:
 Marko Koers (1972), Nederlands atleet